Ричард Дойл (18 сентября 1824, Лондон — 11 декабря 1883, там же) — британский , сын известного в своё время карикатуриста Джона Дойла и дядя писателя Конана Дойла.

Биография 
Живописи учился только у своего отца и специального художественного образования не получил. Его художественные способности проявились очень рано: в двенадцатилетнем возрасте он написал серию иллюстраций Home for the Holidays, четыре года спустя — Comic English Histories; обе серии привлекли внимание критиков, которые отметили его развитое воображение и чувство юмора. В 1843 году он стал сотрудником журнала «Панч», создав для него множество карикатур и иллюстраций, а также картин, служащих оформлением обложек, являющихся одними из самых известных его работ, однако был вынужден уволиться в 1850 году после скандала с антикатолической карикатурой The papal aggression, направленной непосредственно против папы римского. В 1854 году он издал работу «Continental Tour of Brown, Jones and Robinson».

Среди его основных достижений, помимо иллюстраций на обложках «Панча», рисунки к трём рождественским книгам Чарльза Диккенса и работам Уильяма Теккерея, а также имевшие большую популярность причудливые изображения эльфов и фей.

Примечания